Albrecht z Kolovrat, také Albrecht z Kolowrat může být příslušník českého šlechtického rodu Kolovratů:
 Albrecht starší z Kolovrat († 1391), zakladatel rodu

 Libštejnští z Kolovrat (Liebsteinští z Kolowrat)
 Albrecht I. Libštejnský z Kolovrat, také Albrecht mladší z Kolovrat († 1416), syn Albrechta staršího z Kolovrat († 1391) předek větví Libštejnských a Krakovských z Kolovrat; hejtman ve Fojtsku (Vogtland), přísedící českého zemského a dvorského soudu, hejtman loketského kraje
 Albrecht II. Libštejnský z Kolovrat (1463–1510), syn Hanuše II. Libštejnského z Kolovrat († 1483), karlštejnský purkrabí, nejvyšší dvorský hofmistr a nejvyšší kancléř Českého království
 Albrecht VI. Libštejnský z Kolovrat († 1586), syn Jaroslava IV. Libštejnského z Kolovrat († 1530)
 Albrecht Libštejnský z Kolovrat (1583–1648), syn Jana Libštejnského z Kolovrat (1550–1616), místokancléř Českého království
 Albrecht Libštejnský z Kolovrat (1627–1650), syn Albrechta Libštejnského z Kolovrat (1583–1648)

 Krakovští z Kolovrat (Krakowští z Kolowrat)
 Albrecht I. Krakovský z Kolovrat († 1470), syn Jana z Bezděkova († 1420), přísedící dvorského soudu, stal se majitelem hradu Krakovec
 Albrecht II. Krakovský z Kolovrat († asi 1542, jistě před 1543), syn Jindřicha Albrechta z Kolovrat († 1530), hejtman Rakovnického kraje
 Albrecht Kryštof Krakovský z Kolovrat († 1592), syn Kryštofa Jindřicha (Jana) Krakovského z Kolovrat († 1596), hejtman  Rakovnického kraje
 Albrecht Jindřich Krakovský z Kolovrat (1655–1704), syn Kryštofa Jaroslava Krakovského z Kolovrat (1604–1659), císařský komorník a tajný rada, hejtman Rakovnického kraje

 Žehrovští z Kolovrat
 Albrecht Žehrovský z Kolovrat († asi 1416), syn Mikuláše Žehrovského z Kolovrat († 1393)

 Novohradští z Kolovrat
 Albrecht Novohradský z Kolovrat († 1489/1490), syn Purkarta Bezdružického z Kolovrat († před 1438)
 Albrecht Novohradský z Kolovrat († před 1488), syn Albrechta Novohradského z Kolovrat († 1489/1490)
 Albrecht Novohradský z Kolovrat († 1580), syn Felixe Novohradského z Kolovrat († 1554), hejtman Čáslavského kraje, nejvyšší komorník v Čechách (1574–1475) 
 Albrecht Novohradský z Kolovrat († asi 1556), syn Purkarta Novohradského z Kolovrat († 1532)
 Albrecht Jan Novohradský z Kolovrat (1594–1626), syn Jana Novohradského z Kolovrat († 1613)

Mašťovští z Kolovrat
 Albrecht Mašťovský z Kolovrat (zmiňován 1434–1445), syn Jana Mašťovského z Kolovrat

 Bezdružičtí z Kolovrat
 Albrecht Bezdružický z Kolovrat († před 1481), syn Jana Bezdružického z Kolovrat († 1475)

Související články 
 Kolovratové

Albrecht